El término lamparilla puede hacer referencia a:

Lamparilla, árbol de fronda perteneciente a la familia de las salicáceas.
Lamparilla, tejido de lana.
Lamparilla, retel, técnica de pesca.